ou U-167 a été le nom de sous-marins allemands ou U-boot durant la Première et Seconde Guerre mondiale.

 Unterseeboot 167, sous-marin de type IX.C, construit en 1942 et a participé à la deuxième bataille de l'Atlantique durant la Seconde Guerre mondiale avant d'être sabordé le  ; renfloué en 1951 et transféré en Espagne et utilisé pour le cinéma, puis démoli.

Sous-marin de la Marine allemande
Nom de bateau
Bateau des années 1910
Bateau des années 1940